

Letteratura 
 Il controllo totale (Total Control) – romanzo di David Baldacci del 1997

Musica 
 Total Control – gruppo musicale australiano formato nel 2008
 Total Control – singolo dei The Motels del 1979
 Total Control – canzone di Tina Turner del 1985
 Total Control – album di John Norum del 1987
 Total Control – album di Yo-Yo del 1996